Полынь песчаная - вид двудольных растений рода  семейства . Известна также под устаревшим синонимичным названием Полы́нь беловоскова́я (), под которым была описана советским ботаником Ипполитом Михайловичем Крашенинниковым в 1946 году.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Казахстана, распространённый в районе озера Балхаш.

Произрастает на песках в пустынях.

Ботаническое описание 
Многолетний полукустарник высотой 35—70 см, покрытый плотными волосками (со временем растение становится голым).

Корень деревянистый, вертикальный.

Листья зелёные, плотные.

Соцветия-корзинки яйцевидной формы, многочисленные; обвёртка голая.

Плод — плоская яйцевидная семянка тёмно-коричневого цвета, мелкая (до 1 мм), ребристая.

Цветёт в августе.

Классификация

Таксономия 
, 1982, Flora Intramongolica 6: "123, pl. 43, f. 7, 8" 

Вид Полынь песчаная относится к роду Полынь семействa  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Синонимы

Примечания

Литература 
 

беловосковая
песчаная
Флора Азии
Эндемики Казахстана